Bertolf ist der Name folgender Personen:
 Bertolf von Trier († 883), von 869 bis 883 Erzbischof von Trier

Bertolf ist der Familienname folgender Personen:
 Gregor Bertolf (um 1484–1527), Jurist Kaiser Karls V., Verfasser der Statuten von Vriesland
 Hans Bertolf (1907–1976), Schweizer Fotograf und Pressefotograf
 Heinrich Bertolf, Bürgermeister der Reichsstadt Aachen

 Martin Bertolf († 1442), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen

Siehe auch:
 Bertholf
 Bertulf